Segodunum ( "Fortalesa victoriosa" o "Fortalesa de la victòria", del cèltic *sego dūnon) fou el nom de diverses antigues ciutats i viles romanes d'origen celta, entre elles:

 Segodunum (Aquitània), actual Rodés (Avairon)
 Segodunum (Gàl·lia), prop de l'actual Suin, França
 Segodunum (Germània), possiblement l'actual Bad Wimpfen, Alemanya
 Segedunum, fortalesa romana de Britània, situada a l'extrem oriental del mur d'Adrià

Notes